Finalen i DBUs Landspokalturnering for herrer 2010-11 blev afviklet den 22. maj 2011. Kampen blev spillet i Parken, København og vundet af FC Nordsjælland med 3-2 over FC Midtjylland.

Kampen

Detaljer 

{| style="width:50%; font-size:90%;"
|
'Pokalfighter:Mikkel Thygesen (FC Midtjylland)Linjedommere:Niels Høg
David Vang AndersenFjerdedommer:'''
Kenn Hansen

Referencer 

2010-11
Fodboldsæson 2010-11